Spiekermann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Spiekermann († 1706), deutsches Hexenprozess-Opfer
 Constanze Wetzel-Spiekermann (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Erik Spiekermann (* 1947), deutscher typografischer Gestalter und Schriftentwerfer
 Ferdinand Spickermann (1812–1880), Berliner Arzt und Namenspatron der Spiekermannstraße in Berlin
 Gerd Spiekermann (* 1952), deutscher Autor, Mit-Autor der Sendereihe Hör mal ’n beten to des NDR-Hörfunks
 Helmut H. Spiekermann (* 1968), deutscher Germanist
 Hubertus Spiekermann (1942–2009), deutscher Zahnmediziner
 Nicole Adele Spiekermann (* 1963), deutsche Schauspielerin
 Richard Spiekermann, Hauptmann, Eigentümer des Rittergutes Rangsdorf, Sohn von Ferdinand Spickermann
 Sarah Spiekermann (* 1973), deutsche Wirtschaftsinformatikerin
 Uwe Spiekermann (* 1963), deutscher Historiker
 Uwe Spiekermann (Bildhauer) (* 1963), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Spieckermann
 Spickermann